Kenyan Riders Downunder (UCI код: KRD) — кенийская велокоманда, основанная в 2006 году.

История 

Команда была основана Николасом Леонгом в 2006 году под названием "Kenyan Riders". Она стала первой велокомандой зарегистрированной в Кении. Леонг был вдохновлён успехами кенийских бегунов на длинные дистанции и решил попробовать кенийцев в велоспорте. 

В 2016 году команда перебралась в Австралию и объединилась с командой "Team Downunder" базировавшейся в городе Голд-Кост, что повлекло смену названия на "Kenyan Riders Downunder". Также команда получила лицензию UCI Continental Team, став первой зарегистрированной командой в Восточной Африке.

Сезон 2016 года начался с победы Джейсона Кристи на Чемпионате Новой Зеландии в групповой гонке, который также стал первым лидером нового рейтинга — UCI World Ranking. По ходу сезона команда приняла участие в Континентальных турах, в том числе в ряде главных гонок проходивших в Австралии (Кэдел Эванс Грейт Оушен Роуд, Херальд Сан Тур) и Китае (Тур Китая I, Тур озера Цинхай).

С 2017 года снова стала любительской и сменила название на "Kenyan Riders Safaricom" в честь своего основного спонсора, кенийского оператора мобильной связи Safaricom. Команда начала делать акцент на подготовку кенийский велогонщиков для перехода в немецкую команду Bike Aid. База команды находиться в городе Итен, расположенном на высоте 2400 метров, в котором проводят свои тренировочные сборы многие мировые велокоманды.

На Играх Содружества 2018 года приняло участие четыре гонщика команды.

Сезон 2016 года 
Состав

Победы

Главные победы 
2016
 Национальный чемпионат — групповая гонка, Джейсон Кристи

Национальные чемпионаты 
2016
 Чемпионат Новой Зеландии — групповая гонка, Джейсон Кристи

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на procyclingstats.com